A lap egyes rubídiumvegyületek összegképletét sorolja fel.


A magyar Wikipédia szócikkeiben található rubídiumvegyületek összegképlete

További rubídiumvegyületek összegképlete

Kapcsolódó lapok 
 Rubídium
 Kémiai képlet
 Vegyületek összegképlete
 Szerves vegyületek listája

További információk 
 a magyar Wikipédia rubídiumot tartalmazó vegyületeinek listája külső keresővel

Kémiai listák